Bernd Martin (ur. 1940) – niemiecki historyk.
 Bernd Martin (ur. 1955) – niemiecki piłkarz.